Red Wing – attrice americana
Red Wing – comune degli Stati Uniti d'America
Red Wing – film del 2013